Zirkl ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Zirkl (* 1968), österreichischer Paracycler
Josef Zirkl (1875–1945), deutscher römisch-katholischer Rentner und Märtyrer